Кужолок:
 Кужолок — река в России, протекает по территории Килемарского района Республики Марий Эл.
 Кужолок — деревня в Килемарском районе Республики Марий Эл.